Beak ("becco" in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
 Beak Island – isola dell'Antartide

Musica 
 Beak – gruppo musicale inglese
 Beak – album dell'omonimo gruppo musicale del 2009